Omo, rijeka u Etiopija
 Omotski narodi, žive oko rijeke Omo
 Nacionalni park Omo, u Etiopiji